Роман Игоревич Калын (; ) — украинский певец, лидер группы «Гринджолы».

Биография 
Родился 17 апреля 1968 года в Ивано-Франковске. Окончил музыкальную школу по классу баяна и Ивано-Франковский институт нефти и газа (инженер-механик нефтяного оборудования). Служил в военном оркестре ГСВГ в 1986—1988 годах. Ранее работал продавцом мебели, столяром и грузчиком. В 1990-е годы открыл первый в Ивано-Франковске компьютерный клуб, а также основал свою студию звукозаписи «Рома Рекорд» (ныне Roman Kalyn Music Records). Вскоре устроился работать диктором Ивано-Франковского телевидения.

В 1997 году Роман Калын с Романом Костюком основал группу «Гринджолы», которая выступала на фестивалях «Майбутнє України», «Мелодия» и «Перлини сезону» и завоевала ряд премий. В 2004 году Калын и Костюк написали песню «Разом нас багато» (), которая стала гимном Оранжевой революции и прославила группу на всю страну. В декабре 2004 года группа заключила контракт с компанией Ukrainian Music, украинским филиалом лейбла Universal Music Group. В 2005 году «Гринджолы» были неожиданно выбраны представителями Украины на Евровидении-2005 с их главным хитом — «Разом нас багато», обойдя Ани Лорак, фаворитку конкурса. Песня была изменена для конкурса: часть куплетов переведена на английский, из текста убран весь политический подтекст, чтобы не нарушать правила выступления, а также добавили речитатив на нескольких языках, в том числе и на русском. Костюмы для участников предоставила Лилия Пустовит, постановкой занимался хореограф Константин Томильченко (также он танцевал в качестве подтанцовки). Тем не менее, группа заняла со своей песней только 19-е место, показав худший результат в истории выступлений Украины на Евровидении. Сам Калын считает, что из-за протекции, по которой «Гринджоли» попали в отбор, он испортил репутацию своей группы, а «Гринджолы» не заслуживали такого провального результата. Калын заявляет, что основной аудиторией Евровидения почему-то является ЛГБТ-сообщество, а на конкурсе 2005 года он категорически отказался делать какие-то лозунги в его поддержку, посчитав это ненормальным.

В 2006 году Роман Калын участвовал в парламентских выборах в Ивано-Франковский городской совет от партии «Пора!», но проиграл выборы. Несмотря на дальнейшее издание альбомов и песен в ряде стран (в том числе в России), интерес к группе плавно угас, и она фактически распалась. Хотя Калын добился включения квоты украиноязычных исполнителей на 50 % в эфире украинских радиостанций, финансовой выгоды от своих выступлений он практически не извлёк, а группу не пригласила ни одна из политических партий на предвыборный тур. Калын позднее вёл рекламную программу о недвижимости и о компьютерной технике, а затем устроился работать на ивано-франковскую радиостанцию «Дзвоны» ведущим и звукорежиссёром, ныне он выступает и на различных вечеринках. В 2013 году Роман Калын занимался аранжировкой песни для фотомодели Анны Заячковской, представлявшей Украину на конкурсе «Мисс мира», а также записал песню «Лети, неначе вільний птах» (), посвящённую Евромайдану. Калын побывал в Киеве во время событий Евромайдана и написал ряд песен о солдатах-участниках АТО, однако скептически относится к последствиям Евромайдана, осуждая кровопролитие и считая, что людям надо больше работать, а не говорить пустые слова.

Роман является прихожанином Украинской грекокатолической церкви. Он женат (супруга Татьяна преподаёт в Национальном техническом университете нефти и газа), у него есть дочь Наталья, танцовщица народного ансамбля.

Примечания 

Участники Оранжевой революции
Гринджолы